Killingworth steht für:

 Edward Killingworth Johnson, einen englischen Maler

Killingworth ist der Name folgender Orte:

in Australien:
 Killingworth (New South Wales)

in England:
 Killingworth (England), Grafschaft Durham, nahe Newcastle upon Tyne
 Killingworth Village

in den Vereinigten Staaten:

 Killingworth (Connecticut)